Cuautla, città dello Stato di Jalisco in Messico
 Cuautla, città dello Stato di Morelos in Messico